Indonesië
 Sluke (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Sluke (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java